Oskarström kan syfta på:

 Oskarström – en tätort i Halmstads kommun
  Oskarströms municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Enslövs landskommun och Slättåkra landskommun 1905–1946
 Oskarströms köping – en köping i Hallands län 1947–1970
 Oskarströms kommun – en tidigare kommun i Hallands län 1971–1973
 Oskarströms församling – församling i Göteborgs stift och Halmstads och Laholms kontrakt 1957–
 Oskarströms kyrka – en kyrkobyggnad
 Oskarströms distrikt –  ett distrikt i Halmstads kommun och Hallands län 2016–
 Oskarströms landsfiskalsdistrikt – ett landsfiskalsdistrikt i Hallands län 1941–
 Oskarströms Sulfit AB – svenskt företag